Suseni is de naam van diverse gemeenten in Roemenië:
 Suseni (Argeș)
 Suseni (Harghita)
 Suseni (Mureș)

Daarnaast zijn er nog meerdere kleinere plaatsen met deze naam.